

Droit
Hors de tout doute raisonnable (HTDR, en anglais Beyond a Reasonable Doubt) est le fardeau de la preuve en droit pénal dans les pays de tradition juridique britannique.

Cinéma
L'Invraisemblable Vérité (titre anglais : Beyond a Reasonable Doubt) est un film américain réalisé par Fritz Lang, sorti en 1956.
Présumé coupable (titre anglais: Beyond a Reasonable Doubt), film américain de Peter Hyams, sorti en 2009 ;

Homonymie de titre